Fryderyk III (ur. 22 lutego 1520, zm. 15 grudnia 1570) – książę legnicki.

Rodzina
Syn Fryderyka II i Zofii von Brandenburg-Ansbach (1485-1537), w 1538 r. Po ojcu odziedziczył księstwo legnickie. Ożenił się z Katarzyną von Mecklenburg-Schwerin (1518-1581), z którą miał dzieci:
  Henryk XI, książę legnicki (1539-1588) ∞ 1560 Zofia von Brandenburg-Ansbach
 Zofia (1541-1542)
 Katarzyna  (1542-1569) ∞ 1563 książę Fryderyk Kazimierz frysztacki
 Fryderyk (1543-1551)
 Helena (1545/7-6 IV 1583) ∞ Zygmunt II Kurzbach (1547-31 XII 1579)
  Fryderyk IV, książę legnicki (1552-1596) ∞ 1587 Maria Sydonia (zm. 1587).

Od Piastów do  Promnitzów
Córką piastowskiego ks. Fryderyka III legnickiego była księżniczka legnicka Helena a wnuczką Zofia von Kurzbach, żona Henryka Anzelma von Promnitz.

Przypisy 

Ludzie związani z Brzegiem (Królestwo Czech)
Ludzie związani z Legnicą (Królestwo Czech)
Urodzeni w 1520
Zmarli w 1570
Piastowie wrocławscy i legnicko-brzescy
Ludzie związani z Chojnowem